CMI est un sigle qui peut signifier :
 carte mobilité inclusion, une carte pour les personnes en situation de handicap et de perte d'autonomie ;
 Communication Marketing Intégrée ;
 Certificat médical initial ;
 complexe militaro-industriel ;
 champ magnétique interplanétaire ;
 , une ONG fondée par Martti Ahtisaari, ancien président de Finlande ;
 Clay Mathematics Institute, (en français, Institut de mathématiques Clay) ;
 Centre météorologique interarmées, une unité des Forces armées canadiennes ;
 Congregatio clericorum Marianorum ab Immaculata Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae, la Congrégation des Pères marianistes de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie (placé après un nom, cmi indique que la personne est membre de cette congrégation) ;
 Cursus master en ingénierie ;
 Marseilles Center for Mediterranean Integration, (en français, Centre de Marseille pour l'intégration en Méditerranée) ;
 construction de maison individuelle, un type de contrat dans le bâtiment ; 
  (ou Czech Metrology Institute), l'institut de métrologie tchèque ;
 concentration minimale inhibitrice, une mesure utilisée pour caractériser l'effet des antibiotiques sur une population de bactérie,
 couple moyen indiqué, dans un moteur à combustion interne, c'est le couple généré par la pression des gaz sur le piston, abstraction faite des frottements internes au moteur ;
 Fairlight CMI (où CMI signifie Computer Musical Instrument), le nom de la gamme de sampler, premiers en leur genre, créé par la société Fairlight en fin des années 1970 et début 80 ;
 Centre mondial informatique et ressources humaines (1981-1986) ;
 Clustered remote Method Invocation protocol, le protocole d'invocation de méthode à distance en mode cluster utilisé par le serveur d'applications J2EE JOnAS;
 Czech Media Invest, un groupe de presse tchèque, propriétaire en France de magazines tels que Marianne, Elle ou Télé 7 jours ;
 Cockerill Mechanical Industries, devenu John Cockerill.

CMI est un code qui peut signifier :
 , Champaign, Illinois, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CMi est l'abréviation de :
 Canis Minor ou Canis Minoris, le nom latin et son génitif de la constellation du Petit Chien.

CMI est la représentation en chiffres romains du nombre 901.

Abréviation
Code